TV 5 kan syfta på:

 TV5, TV5 Nordic – en TV-kanal som sänder till Sverige via London, se Kanal 5
 TV5 (Filippinerna) – en kommersiell TV-kanal i Filippinerna som började sända i 1960
 TV5-Monde – en franskspråkig internationell TV-kanal